Анска () — река на юге Северной Македонии, левый приток Вардара. Длина 22 км, площадь водосборного бассейна 166 км².

Течёт по направлению с востока на запад. Берёт начало на южном склоне гор Беласица, вблизи северомакедонско-греческой границы.

Устье расположено к западо-юго-западу от села Марвинци, рядом с дорогой Скопье—Гевгелия. На территории бассейна реки произрастают инжир, гранат и шелковица (используется для шелководства). В верхнем течении река имеет горный, а в нижнем равнинный характер.

Населённые пункты 
На реке расположены следующие населённые пункты:
 Байрамбос
 Кочули
 Башибос

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Югославии. II издание (I издание на македонском языке), Загреб, Југословенски лексикографски завод, 1985 год.

Притоки Вардара
Реки Северной Македонии